Бойко Вадим Анатолійович — український гобоїст, Заслужений артист УРСР.
 Бойко Вадим Григорович — український поет, драматург, прозаїк, перекладач.
 Бойко Вадим Леонідович — журналіст, народний депутат України 1-го скликання.
 Бойко Вадим Якович — український письменник, прозаїк, в'язень Освенціма.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок